Csehország
 Kozly, település a Česká Lípa-i járásban
 Kozly, település a Lounyi járásban
 Kozly, Tišice településrésze a Mělníki járásban